Dit is de wereldranglijst voor mannen van september 2020 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 17 september 2020.

Mannen 09